Амадок може да се отнася до:
 Амадок I - одриски цар, царувал около 400 г. пр. Хр. Наследник на Севт I.
 Амадок II – тракийски цар.
 Амадок – морски нос в района на Южни Шетландски острови, Антарктида